Manica – parte di un capo di vestiario che copre il braccio
 Manica (o Lorica manica) – protezione per il braccio usata prima dai gladiatori romani, utilizzata poi anche dalle truppe romane
 La Manica – canale naturale che divide Francia e Regno Unito
 Dipartimento della Manica – dipartimento della Francia
 Manica – cittadina del Mozambico
 Distretto di Manica
 Provincia di Manica
 Manica – termine araldico
 Manica – genere di formiche
 Manica – impugnatura dell'elsa di una spada
 Manica a vento – strumento indicatore della velocità e della direzione del vento